Cnemidaster är ett släkte av sjöstjärnor. Cnemidaster ingår i familjen Zoroasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Cnemidaster